Allonnes (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Allonnes (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Allonnes (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary